Sarah Connor (1980) német énekesnő
 Sarah Connor a német énekesnő albuma
 Sarah Connor, John Connor anyja a Terminátor-filmekben
 Terminátor – Sarah Connor krónikái, televíziós sorozat